Bei den Olympischen Sommerspielen 2000 in der australischen Metropole Sydney wurden zwei Wettbewerbe im Wasserball ausgetragen.

Austragungsort war das Aquatic Centre im Sydney Olympic Park. Erstmals überhaupt stand ein Turnier der Frauen auf dem Programm.

Turnier der Männer 
Die vier besten Teams beider Vorrundengruppen zogen ins Viertelfinale ein. Die fünft- und sechstplatzierten Teams trugen eine Runde um die Plätze 9 bis 12 aus.

Medaillengewinner

Vorrunde 
Gruppe A

Gruppe B

Platzierungsrunde

Finalrunde 

Viertelfinale

Platz 5–8

Halbfinale

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Spiel um Platz 3

Finale

Turnier der Frauen 
Die vier besten Teams der Vorrundengruppe zogen ins Halbfinale ein.

Medaillengewinnerinnen

Vorrunde

Finalrunde 

Halbfinale

Spiel um Platz 5

Spiel um Platz 3

Finale

Quelle 
 Internationales Olympisches Komitee: Offizieller Bericht der Olympischen Sommerspiele 2000

Wasserball
2000
Wasserball (Australien)
Wasserballwettbewerb